Označení svatý Vincenc má více významů. 
Světci
Vincenc z Lérins
Vincenc z Pauly
Vincenc Ferrerský
Vincenc ze Zaragozy

Označení místa
Svatý Vincenc – ostrov v Karibiku, součást státu Svatý Vincenc a Grenadiny.
Svatý Vincenc a Grenadiny – ostrovní stát v Karibiku.